Ketil, Ketill o la versión hiberno nórdica Caittil es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga.

Puede referirse a:

Reyes y caudillos vikingos 
 Ketill Jórunsson, colono noruego en Islandia, ;
 Ketill Þórisson, colono noruego en Islandia, ;
 Ketil Thorkelsson, colono noruego en Islandia, ;
 Ketil Bjornsson, apodado Nariz Chata, caudillo vikingo del reino de Romsdal y primer Señor de las Islas, ;
 Caittil, señor de la guerra hiberno-nórdico del ;
 Ketill Gautreksson, rey vikingo de los gautas en Suecia;
 Ketilbjörn Ketilsson, explorador vikingo noruego, colono de Islandia y primer ascendente del clan Haukdælir;
 Ketill gufa Örlygsson, colono y bóndi vikingo de Islandia, ;
 Ketill Þiðrandason, colono y bóndi vikingo de Islandia, ;
 Ketill Þorláksson, lagman de Islandia, ;

Escritores, músicos y artistas 
 Ketil Stokkan, músico pop de Noruega;
 Ketil Bjørnstad, pianista, compositor y escritor noruego;

Literatura 
 Ketils saga hœngs, saga nórdica sobre las aventuras de Ketil Trout.

Nombres escandinavos